Натуральне число 681
 681 рік до нашої ери
 681 рік нашої ери